The Horse Latitudes — мини-альбом, сборник синглов американской эмо-группы, The Promise Ring. Вышел в 1997 году на лейбле Jade Tree Records после их первого альбома 30° Everywhere и перед их самым успешным альбомом — Nothing Feels Good.

Список композиций 
 «Watertown Plank» — 3:48
 «Mineral Point» — 3:54
 «A Picture Postcard» — 3:12
 «Saturday» — 2:32
 «Scenes From a Parisian Life» — 1:26
 «E. Texas Ave.» — 2:32
 «Miette» — 5:01
 «I Never Trusted the Russians» — 2:01

 Песни с 1 по 6 уже выходили ранее на различных синглах, а с 7 по 8 нет.

Принимали участие в записи 
 Дейви вон Болем — гитара, вокал
 Джейсон Гневиков — гитара
 Скотт Бешта — бас-гитара
 Дэн Дидиер — барабаны

Альбомы The Promise Ring
Альбомы 1997 года